Gnégnéri Yaya Touré o Touré Yaya, jugador de fútbol, centrecampista ivorià.
 Kolo Touré, futbolista professional ivorià.
 Mamam Cherif Touré, ex-futbolista Togolès.
 Samory Touré (1830-1900) fou almamy (sobirà) a Guinea i Mali durant l'imperi anomenat Wassoulou.
 Muhammad Touré, rei soninké de l'Imperi Songhai.
 Kwame Touré o Stokely Carmichael, polític negre trinitenc.